Thapsus bezeichnet in der antiken Geographie:

 Thapsus, eine Stadt in Byzacena, in der Nähe von Bekalta in Tunesien
 eine Stadt in Numidien, das heutige Skikda in Algerien
 einen bei der numidischen Stadt mündenden Fluss, heute der Oued Safsaf
 eine Halbinsel in der Nähe von Syracusae auf Sizilien, siehe Thapsos

Siehe auch:
 Königskerzen